El término aislamiento hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Psicología 
El aislamiento social en el que un individuo mantiene poca o nula interacción con los demás.
El aislamiento como mecanismo de defensa.

Construcción 
 El aislamiento acústico que permite la insonorización de los recintos.
 El aislamiento eléctrico en el que se impide el paso de la corriente eléctrica.
 El  aislamiento térmico que se opone al paso del calor por conducción.
 El Aislamiento en espacio confinado aislando a una persona del exterior

Reproducción 
 El aislamiento natural en el que la separación de dos poblaciones de una misma especie lleva a una especiación.

Informática 
 El aislamiento de procesos proporciona un entorno de pruebas controlado y seguro para la ejecución de aplicaciones y procesos (ejemplo de virtualización específica).

Lingüística 
 Lengua aislada, lengua cuyo parentesco no tiene relación con otras.

Política 
 El aislamiento económico, habitualmente denominado autarquía.
 El aislamiento internacional en el que un estado se mantiene o es mantenido al margen de las relaciones internacionales.
 Aplicado a Estados Unidos, se suele denominar aislacionismo.
 Aplicado al Reino Unido en la época victoriana, se denominó Espléndido aislamiento.
 El aislamiento político, que se efectúa sobre un partido o movimiento político considerado no aceptable políticamente, por considerarlo un extremismo nocivo para el sistema político, o brazo político o soporte de un grupo terrorista.

En salud pública
 Aislamiento (sanidad), medida que se puede adoptar para implementar en control de infecciones.

En química 
 Aislamiento se utiliza como sinónimo de refinación o separación de un compuesto de una mezcla.

En televisión 
 "Aislados", un programa Rosarino de entrevistas conducido por Pablo Feldman que se graba en las Islas del Paraná -frente al Puerto de Rosario y cruzando el Río Paraná- y se emite una vez por semana por Canal 5, además de transmitirse al exterior por Telefé Internacional.

Enlaces externos